JMD est un sigle qui peut désigner :
 JMD, une entreprise de développement de jeux vidéo.

JMD est une abréviation qui peut désigner :
 .jmd, en informatique, l'extension de nom de fichier pour des pages web Julia Markdown (Julia MD ou JLMD) : des textes balisés Markdown pour Julia.

JMD est un code qui peut désigner :
 dollar jamaïcain, selon la norme ISO 4217.

Code